François Varillon, prêtre et théologien jésuite français (1905-1978).
 Pierre Varillon, écrivain, journaliste et militant royaliste français (1897-1960). 

Homonymie
Homonymie de patronyme